Cross Roads kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

In de Verenigde Staten 
Owens Cross Roads
Cross Roads (Pennsylvania)
Cross Roads (Texas)

In Jamaica 
Cross Roads (Jamaica), een wijk in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston